

Personne
 Milarépa (1040–1123), yogi et maître renommé du bouddhisme tibétain.

Cinéma 

 Milarépa, film de Liliana Cavani sorti en 1974 ;
 Milarépa : La Voie du bonheur, film de Neten Chokling sorti en 2006.

Littérature
 Le Lama blanc, bande dessinée d'Alejandro Jodorowsky et Georges Bess en 6 tomes (1985–1993) ;
 Milarepa, roman d'Eric-Emmanuel Schmitt publié en 1997, subséquemment adapté au théâtre.

Autre
 Milarepa Fund, association américaine fondée en 1994 soutenant le mouvement d'indépendance tibétaine.